Monastyrski (, ) – nazwisko

 Andriej Wiktorowicz Monastyrski (* 1949) – rosyjski artysta i autor
 Boris Sawieljewicz Monastyrski (1903–1977) – radziecki operator filmowy
 Denys Anatolijowycz Monastyrski (1980–2023) – ukraiński polityk 
 Moisiej Solomonowicz Monastyrski (1879–1919) – polityk, rewolucjonista
 Piotr Lwowicz Monastyrski (1915–2013) – radziecki i rosyjski reżyser teatralny, aktor, pedagog, publicysta

Zobacz także 
 Monastyrskij
 Davidius monastyrskii
 Monastyr

Strony ujednoznaczniające

ru:Монастырский#Известные носители